Poolse plaats en/of gemeente:
 Buk (stad)
 Buk (gemeente)
 Buk (powiat Policki)

Tsjechische gemeente:
 Buk (okres Prachatice)
 Buk (okres Přerov)

Zie ook:
 Boek (raketsysteem), een Russische familie van raketsystemen
 Bük, een plaats (város) en gemeente in het Hongaarse comitaat Vas